Wa – miasto w Ghanie, w regionie Upper West
 Wa – dystrykt w Ghanie, w regionie Upper West
 Wa – grupa etniczna zamieszkująca pogranicze Mjanmy i Chin
 Wa – język z rodziny języków austroazjatyckich
 Wa – dawna nazwa Japonii

Zobacz też 
 WA